Љубиша Јовановић може да буде

 Љубиша Јовановић (глумац), југословенски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Љубиша М. Јовановић (1965—2020), музички педагог
 Љубиша Јовановић (економиста), бивши министар финансија у неколико влада Србије
 Љубиша Јовановић (писац), српски писац и лекар

Види још